Arsós, o Sant Joan d'Arsós, és un veïnat del terme comunal de Bula d'Amunt, a la comarca del Rosselló, de la Catalunya Nord.

És dins el terme comunal de Bula d'Amunt. L'antic vilatge d'Arsós, ara reduït a qualques masos entorn del Mas d'Arsós, compta l'església de Sant Joan d'Arsós.

Bibliografia

Referències 

Entitats de població del Rosselló
Geografia de Bula d'Amunt